Германия приняла участие в конкурсе «Евровидение-2021», проходившем в Роттердаме, Нидерланды. Страна входит в «большую пятёрку», поэтому выступление состоялось только в финале — 22 мая 2021 года. Страну представил Йендрик Зигварт с песней «I Don’t Feel Hate».

На конкурсе страна получила 3 балла от профессионального жюри и ноль баллов от телезрителей, таким образом, заняв 25 место.

Процесс отбора 
После отмены конкурса «Евровидение-2020» в связи со вспышкой пандемии COVID-19 телеканал «ARD» подтвердил участие Германии в конкурсе 2021 года, заявив, что представителя страны выберут путём внутреннего отбора в 2021 году.

6 февраля 2021 года немецкий телевещатель «NDR» подтвердил, что Йендрик Зигварт представит Германию на конкурсе песни «Евровидение-2021». Его конкурсная песня «I Don’t Feel Hate», которую он написал вместе с продюсером Кристофом Освальдом, была выпущена 25 февраля 2021 года.

Внутренний отбор проходил с двумя типами присяжных. В профессиональное жюри вошло 20 музыкальных деятелей, а в экспертное жюри вошло 100 человек. Выбор проходил из 20 исполнителей. По словам Александры Вольфсласт, главы немецкой делегации, победившая песня получила средний балл 11,82 из 12.

Трансляция конкурса 
Полуфиналы «Евровидения-2021» транслировались на телеканале One, а финал конкурса был показан на  Das Erste, One и Deutsche Welle. Комментатором всего конкурса стал Питер Урбан.

На Евровидении 

Германия выступила в финале «Евровидения-2021» 22 мая 2021 года под номером 15.

Страны, отдавшие баллы Германии 
В этом году Германия получила три балла от профессионального жюри и ноль баллов от телезрителей.

Страны, получившие баллы от Германии 
В состав профессионального жюри от страны вошли Constantin Zöller, Ivy Quainoo, Янин Райнхардт, Маттиас Арфман и Uwe Kanthak. Глашатаем от Германии стала Барбара Шёнебергер. Профессиональное жюри и телезрители оценивали только первый полуфинал и финал конкурса.

Первый полуфинал

Финал

Примечания 

Страны на «Евровидении-2021»